Alexander Shulgin (biochemicus) (1925), een Amerikaans farmacoloog en scheikundige
 Alexander Sjoelgin (ambassadeur), Russisch ambassadeur in Nederland
 Alexander Shulgin (musicus) (1964), Russisch schrijver en componist
 Vasili Sjoelgin (1878-1976), een Russisch politicus